Талы́пин — русская фамилия.

Известные носители 
 Талыпин, Олег Евгеньевич (1929—2019) — советский, российский фаготист; Народный артист Российской Федерации.
 Талыпин, Юрий Владимирович (1946—2014) — архиепископ Лонгин, викарий Патриарха Московского и всея Руси (1992—2014); представитель Московского патриархата в Германии (1995—2014).